Большеазясьское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение), входящее в состав Ковылкинского района Мордовии.

На территории поселения расположено 9 населенных пунктов. Крупнейшие из них: административный центр — село Большой Азясь и с. Михайловское.

История 
Большеазясьское сельское поселение образовано в 2005 году в границах сельсовета.

В 2005 году Администрация Большеазясьского сельского совета была переименована в Администрацию Большеазясьского сельского поселения.

Законом Республики Мордовия от 20 мая 2008 года, были упразднены Староаллагуловское и Михайловское сельские поселения (сельсоветы), а их населённые пункты были включены в Большеазясьское сельское поселение (сельсовет).

География 
Расположено в северо-западной части Ковылкинского муниципального района. В западной и северной части поселение граничит с Торбеевским, Атюрьевским и Краснослободским районами Республики Мордовия. В восточной, северной и южной частях поселение граничит с другими сельскими поселениями Ковылкинского муниципального района.

Площадь земель муниципального образования «Большеазясьское сельское поселение составляет 14038 га, что составляет порядка 7% территории Ковылкинского муниципального района.

Расстояние между административным центром района г. Ковылкино и административным центром Большеазясьского сельского поселения – 29 км.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
На территории сельского поселения расположены:
1) два магазина (оба в с.Большой Азясь)
2) Отделение почтовой связи в с.Большой Азясь
3) Большеазясьская ветеринарная лечебница
4) Церковь Дм.Салунского в с.Большой Азясь

Земли сельхозназначения в количестве 3000 га обрабатывает ЗАО «Мордовский Бекон».

Примечания 

Муниципальные образования Ковылкинского района
Сельские поселения Мордовии